Teia (filha de Urano) — variante para o titã da mitologia grega Teia
Associação das Indústrias de Telecomunicações ou TIA — sigla para Associação das Indústrias de Telecomunicações
Tia — relação de parentesco

Desambiguações de antropônimos